Villamediana kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Villamediana (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Palencia, 
 Villamediana (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Palencia, 

Robotskapade Spanienförgreningar